Buol-Schauenstein ist der Familienname folgender Personen aus dem Adelsgeschlecht Buol:

 Rudolf Anton von Buol-Schauenstein (1705–1765), Schweizer Adliger, Reichsfreiherr

Siehe auch:
 Ministerium Buol-Schauenstein des Kaisertums Österreich unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Karl Ferdinand von Buol-Schauenstein (1852–1859)